Ki ga Tsukeba Anata (em japonês: 気がつけば　あなた) é o 17º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
 EPCE-5378 Regular Edition CD
 EPCE-5376〜7 Limited Edition CD+DVD
 EPBE-5181 Single V DVD

Canções do CD 
1. Ki ga Tsukeba Anata (気がつけば　あなた; When I Realize It, It's You)

4. Yuujou ~Jou Kalbi~ (友情〜上カルビ〜)

3. Ki ga Tsukeba Anata (Instrumental)(気がつけば　あなた(Instrumental))

Canções do Single V 
1. Ki ga Tsukeba Anata (気がつけば　あなた)
2. Making of (メイキング映像)

Singles de 2005
Aya Matsuura